Heinrich Hergert – calciatore tedesco, centrocampista
 Heinz Hergert – ex calciatore tedesco orientale, difensore
 Peter Hergert – politico tedesco